Гамлет Арутюнян:
* Арутюнян, Гамлет Микаелович (род. 1947) — армянский политический и государственный деятель.
 Арутюнян, Гамлет Николаевич (род. 1973) — советский и армянский футболист.

Примечания